Paweł Edmund Strzelecki – geograf, podróżnik, badacz Australii
 Paweł Strzelecki – matematyk
 Paweł Strzelecki – kompozytor i teoretyk muzyki

Zobacz też 
 Strzelecki